Cahnbley ist der Familienname folgender Personen:

 Annelore Cahnbley (1923–1996), deutsche Konzertsängerin (Sopran)
 Ernst Cahnbley (1875–1936), deutscher Violoncellist und Musiklehrer
 Louis Cahnbley (1892–1970), deutscher Politiker (KPD), führend im Zentralkomitee des Bezirks „Wasserkante“, Bewohner der Steenkampsiedlung in Hamburg
 Max Cahnbley (1876–1959), deutscher Musiker, Dirigent, Komponist und Theaterintendant
 Tilly Cahnbley-Hinken (1880–1932), deutsche Opernsängerin (Sopran)